Джефф Джуда () — американский продюсер, автор сериалов «Переходный возраст» и «90210: Новое поколение», а также фильмов серии «Дневник слабака».

Карьера 
Постоянный коллега и друг продюсера Гейба Сакса, с которым разработал несколько удачных телевизионных проектов, включающих в себя сериалы «90210: Новое поколение», «Переходный возраст», «Журнал мод», «Адвокаты» и «Хулиганы и ботаны».

В 2011 году снялся в эпизодической роли в комедии «Очень плохая училка» с Камерон Диас.

Избранная фильмография 
 2011: Дневник слабака: правила Родрика / Diary Of A Wimpy Kid: Rodrick Rules — сценарист
 2010: Дневник слабака / Diary Of A Wimpy Kid — сценарист
 2008—2009: 90210: Новое поколение / 90210 — сценарист, исполнительный продюсер 
 2007: Адвокаты / Making It Legal — создатель
 2006: А как же Брайан / What About Brina — режиссёр
 2004—2005: Переходный возраст / Life As We Know It — создатель, сценарист
 2000—2001: Журнал мод / Just Shoot Me! — сценарист
 1999—2000: Хулиганы и ботаны / Freaks & Geeks — сценарист
 1995—1996: Ночное шоу с Джейем Лено / The Tonight Show With Jay Leno — сценарист
 1994—1995: Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом / Late Show With David Letterman — сценарист
 1994—1995: Вечер с Грегом Киннером / Later With Greg Kinnear — сценарист

Примечания

Ссылки 

Продюсеры США
Беверли-Хиллз, 90210
Сценаристы телевидения США